Jonathan Freeman peut faire référence à:

 Jonathan Freeman (1950-), acteur américain nominé aux Tony célèbre pour avoir prêté sa voix au personnage de Jafar dans Aladdin
  (1745–1808), représentant des États-Unis du New Hampshire
 , directeur de la Royal Academy of Music de Londres, Royaume-Uni
 , directeur de la photographie canadien travaillant principalement en Amérique
  (1994-),  footballeur australien pour les Brisbane Lions

Voir aussi

 , figure de l'industrie du jeu vidéo
 , acteur et comédien britannique
 John Freeman